Williamston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Williamston (Michigan)
Williamston (North Carolina)
Williamston (South Carolina)